Kurobane (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Tochigi: Kurobane (Tochigi) (heute: Ōtawara)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Kurobane (Han)